Коту (порт. Couto) — название нескольких районов (фрегезий) в Португалии.

 Коту (Аркуш-де-Валдевеш) 
 Коту (Барселуш) 
 Коту (Калдаш-да-Раинья)

См. также 
 Коуту